Дејв Кларк може бити:

 Дејвид Кларк (глумац) (1908—2004), глумац,
 Дејв Кларк (музичар), музичар, 
 Дејв Кларк (ДЈ), диск џокеј,